Rivero est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrés Rivero Agüero (1905-1996), homme politique cubain
 (1856-1930), homme d'affaires et solda portoricain
Antonio Rivero (1808-1845), gaucho argentin des Malouines
 (né en 1988), lanceur cubain au baseball
Arquímedes Rivero (né en 1930), réalisateur et producteur cubain
 (1886/89-1965), peintre péruvien
Calu Rivero (née en 1987), actrice et mannequin argentine

 (né en 1985), joueur uruguayen de football
 (né en 1978), animateur et acteur péruvien
, acteur philippin
 (né en 1981), joueur argentin de football
 (né en 2000), joueur vénézuélien de football
Edmundo Rivero (1911-1986), chanteur et compositeur argentin
Eliseo Rivero (né en 1957), joueur uruguayen de football
Felipe Rivero (né en 1991), joueur vénézuélien de baseball
 (né en 1963), actrice et chanteuse mexicaine
Guillermo Rivero (1897-1950), joueur et entraîneur péruvien de football
Horacio Rivero Jr. (1910-2000), amiral portoricain
 (né en 1992), joueur uruguayen de football
 (né en 1975), mannequin argentine
Jean Rivero (1910-2001), juriste et professeur français
Jessica Rivero (née en 1995), joueuse espagnole de volley-ball
 (né en 1955), golfeur professionnel espagnol
José Ramón Rivero (né en 1962), ingénieur et homme politique vénézuélien
José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989), écrivain et président du Pérou
Jorge Rivero (né en 1938), acteur et producteur mexicain
Juan Arturo Rivero (1923-2014), zoologiste et herpétologiste portoricain
Juncal Rivero (né en 1966), animatrice et actrice espagnol
Maria Teresa Rivero (née en 1967), femme politique espagnole
 (né en 1989), joueur argentin de football
Octavio Rivero (né en 1992), joueur uruguayen de football
Paulino Rivero (né en 1952), homme politique espagnol des îles Canaries
Pedro Inguanzo y Rivero (1764-1836), cardinal espagnol
 (né en 1992), joueur espagnol de football
 (1909-1956), acteur et compositeur portoricain
Raúl Rivero (1945-2021), poète et journaliste cubain
 (né en 1998), joueur philippin de basket-ball
 (né en 1944), homme politique mexicain
Roldán González Rivero (né en 1971), sonero et professeur cubain
Ronald Rivero (né en 1980), joueur bolivien de football
Rosa Aguilar Rivero (née en 1957), femme politique espagnole

Tabaré Rivero (né en 1957), chanteur et compositeur uruguayen
 (né en 1988), taekwondoïste olympique philippin
Vladimir Rivero (1971-2004), handballeur cubain puis hongrois
Xiomara Rivero (né en 1968), athlète cubaine du lancer du javelot

Toponyme

Villa Rivero, localité de la province de Punata
Avenida Monseñor Rivero, avenue centrale de Santa Cruz de la Sierra

Île Rivero, île de l'archipel des Chonos

Voir aussi
Kiel akvo de l' rivero (1963), roman de Raymond Schwartz en espéranto

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme